Drag kan syfta på:

 Drag (tätort) – en tätort i Kalmar kommun
 Drag (Norge) – en tätort i Tysfjord kommun i Nordland fylke i Norge
 Drag (schack) – en spelare flyttar en pjäs i schack
 Drag – en musikgenre, se witch house
 Drag - kortform för draganordning till fordon
 Dragränna – en ränna som brukats för att dra båtar eller mindre skepp, till exempel vikingaskepp
 Dragshow – en form av underhållning där personer uppträder utklädda till motsatt kön eller spelar på motsättningarna i den västerländska kulturens uppdelning i två kön
 Dragking – en kvinna som ikläder sig de manliga attributen
 Dragqueen – en man som ikläder sig typiska kvinnliga attribut
 Fiskedrag – ett bete som används av amatörfiskare
 Självdrag - ventilation utan fläkt
 -drag – ett ortnamnsefterled

Se även
 Luftmotstånd